(crois) peut faire référence à :

Musique

Album 
 Believe, un album de Cher sorti en 1998 ;
 Believe, un album de Disturbed sorti en 2002 ;
 Believe, un album d'Orianthi sorti en 2009 ;
 Believe, un album de Justin Bieber sorti en 2012.

Chanson 
 Believe, une chanson de Cher issue de l'album du même nom ;
 Believe, un single de Nami Tamaki sortie en 2003 ;
 Believe, une chanson de Yellowcard sortie en 2003 ;
 Believe, une chanson de The Chemical Brothers sortie en 2005 ;
 Believe, une chanson de Dima Bilan sortie en 2008 ;
 Believe, un single de Staind sur l'album The Illusion of Progress sortie en 2008 ;
 Believe, un single d'Antoine Clamaran sortie en 2011 ;
 Believe, un single de Miliyah Katō sortie en 2011 ;
 Believe,  de Kalafina sortie en 2014 ;
 Believe, est le  de la chanteuse de J-pop japonaise Kana Nishino.

Label 
 Believe Digital, label et distributeur de musique français.

Économie 
 Believe, entreprise française de l'industrie de la musique.

Télévision 
 Believe, série télévisée américaine créée par Alfonso Cuarón et Mark Friedman, diffusée en 2014.